Heathcoat-Amory ist der Familienname folgender Personen:

 David Heathcoat-Amory (* 1949), britischer Politiker
 Derick Heathcoat-Amory, 1. Viscount Amory (1899–1981), britischer Politiker
 John Heathcoat-Amory 1. Baronet Amory (1829–1914), britischer Politiker